Ричмонд () — город в округе Читтенден штата Вермонт.

Город расположен на западных склонах Зелёных гор на востоке долины озера Шамплейн. С востока на запад город пересекает река Винуски.

Население — 4090 жителей (2000), из них 98,36 % — белой расы. 5,1 % жителей проживают за чертой бедности. 29,3 % жителей города младше 18 лет, 6,8 % — старше 65 лет.

В Ричмонде расположен национальный исторический памятник — Круглая церковь, построенная в 1813—1814 годах.

Примечания

Ссылки 
 Richmond Area Business Association Website

Города Вермонта
Населённые пункты округа Читтенден